Gabriel de Borbón-Dos Sicilias (Cannes, 11 de enero de 1897- Itu, 22 de octubre de 1975) fue un príncipe de la Casa Real de las Dos Sicilias y militar en el ejército español.

Biografía 
Fue el duodécimo hijo y octavo varón además de ser el menor de todos los hijos del matrimonio formado por el príncipe Alfonso de Borbón-Dos Sicilias, conde de Casera y jefe de la casa real de Borbón-Dos Sicilias, y su esposa la princesa María Antonieta de Borbón-Dos Sicilias. 

Apodado Onga dentro de su círculo familiar, creció teniendo poco contacto con cualquiera de los dos hermanos mayores, Carlos (1870-1949) y Raniero (1883-1973), cuyos reclamos rivales por la jefatura de la familia y su dinástica órdenes "romperían las lealtades de la Casa de Borbón-Sicilias en el siglo XXI".

Como era habitual en gran parte de los príncipes de su época siguió la carrera militar. El ejército elegido fue el de España, por estar unido con este país a través de estrechos lazos familiares, pues la infanta Isabel de Borbón era viuda de su tío paterno, Cayetano de Borbón-Dos Sicilias.

Matrimonios y descendencia 
El 26 de agosto de 1927 se casó en la iglesia de Saint-Louis-en-l'Île de París, con la princesa Margarita Isabel Czartoryska (1902-1929) hija de Adán Luis, príncipe Czartoryski y la condesa María Luisa Krasińska, miembros de la antigua familia reinante del Gran Ducado de Lituania, además era tataranieta por parte paterna del rey Luis Felipe I de Francia. Tuvieron un hijo:

 Antonio de Borbón-Dos Sicilias (1929-2019). Casado con la duquesa Isabel de Wurtemberg, con descendencia.

Su esposa murió poco después del parto. El 15 de septiembre de 1932 en Cracovia, contrajo nuevamente matrimonio con la princesa Cecilia Lubormirska (1907-2001). Fruto de este matrimonio nacieron cuatro hijos:

 Juan de Borbón-Dos Sicilias (1933-2000). Soltero y sin descendencia.
 Margarita de Borbón-Dos Sicilias (1934-2014), casada con Luis Gonzaga Maldonado y Gordon. Con descendencia.
 María Inmaculada de Borbón-Dos Sicilias (1937-2020). Se casó con Miguel García de Saéz y Tellecea, con descendencia.
 Casimiro de Borbón-Dos Sicilias (1938). Casado con la princesa María Cristina de Saboya, hija del príncipe Amadeo de Saboya-Aosta y la princesa francesa Ana de Orleans, con descendencia.

Títulos, honores y tratamientos 

11 de enero de 1897 - 19 de agosto de 1920: Su Alteza Real el príncipe Gabriel de las Dos Sicilias.

19 de agosto de 1920 - 22 de octubre de 1975: Su Alteza Real Don Gabriel príncipe de las Dos Sicilias, príncipe de Borbón.

Condecoraciones

Casa de Borbón-Dos Sicilias 

 Caballero de la Orden de San Jenaro.

Reino de España 

 14 de junio de 1920: Caballero de la Orden del Toisón de Oro. 
 4 de noviembre de 1920: Caballero gran cruz de la Orden de Carlos III.
 13 de abril de 1923: Caballero novicio de la Orden de Alcántara.

Ancestros

Referencias 

Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Caballeros grandes cruces de la Orden de Carlos III
Caballeros de la Orden de San Jenaro
Príncipes de las Dos Sicilias
Casa de Borbón-Dos Sicilias
Pretendientes al trono de las Dos Sicilias
Nacidos en Cannes